Miejscowości w Polsce
 Przybrodzie – zniesiona nazwa osady w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Główczyce
 Przybrodzie – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów